Un uomo d'affari (True as Steel) – film del 1924 diretto da Rupert Hughes
Un uomo d'affari (Under New Management) – film del 2009 diretto da Joe Otting

Pagine correlate 
 Uomo d'affari (disambigua)